Askim kan avse:

Norge
 Askims kommun, Norge – en före detta kommun i Norge
 Askim, Norge – centralort i Indre Østfolds kommun

Sverige
 Askims härad – ett härad i Västergötland
 Askims socken – en socken i Västergötland
 Askims landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1973
 Askims församling – en församling i Göteborgs södra kontrakt i Göteborgs stift.
 Askims gamla kyrka – en tidigare kyrka vid Askims norra kyrkogård
 Askims kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Askims församling
 Askims distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Askim – ett primärområde i Göteborgs kommun
 Askim (stadsdelsnämndsområde) – ett tidigare stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun
 Askimsbadet – ett bad i Askimsviken
 Askimsviken – en grund havsvik och utgörs av de inre delarna av Askimsfjorden

Se även 
 Achim (olika betydelser)